El Torneig de 's-Hertogenbosch 2016, oficialment conegut com a Ricoh Open 2016 és una competició tennística disputada sobre gespa que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí i als International Tournaments de la WTA femenina. La 27a edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 12 de juny de 2016 al Autotron Park de 's-Hertogenbosch, Països Baixos.

El tennista francès Nicolas Mahut va guanyar per tercera vegada a 's-Hertogenbosch (2013, 2015). Aquest fou el quart títol del seu palmarès, tots quatre sobre gespa. L'estatunidenca Coco Vandeweghe va guanyar per segona ocasió el torneig (2014).

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 
 
 

2016
ATP World Tour 2016
WTA Tour 2016